Nordenflycht är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Nordenflycht (1710–1762), svensk bergsingenjör, verksam i Kurland
 
 Fürchtegott Leberecht von Nordenflycht (1752–1815), tysk bergsingenjör, verksam i Peru
 Gustav von Nordenflycht (1885–1932), tysk ämbetsman och företagsledare
 Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763), svensk författarinna
 Jakob von Nordenflycht (1785–1854), tysk ämbetsman

Svenska efternamn